Фалпий — один из героев Илиады, родом из Элиды, cын Еврита и Ферефоны.
 (22503) Фалпий — троянский астероид Юпитера, движущийся в точке Лагранжа L4, в 60° впереди планеты.